Weidenbach (littéralement « le ruisseau de la prairie ») est le nom d'un affluent des rivières ou lacs suivants :
 Olt
 Morava
 Memminger Ach
 Brettach (Jagst)
 Lac de Tegern

Weidenbach est le nom de plusieurs communes d'Allemagne :
 Weidenbach (Bavière)
 Weidenbach (Rhin-Lahn), en Rhénanie-Palatinat
 Weidenbach (Vulkaneifel), en Rhénanie-Palatinat

Weidenbach est également le nom allemand des villes de :
 Młokicie en Silésie (Voïvodie d'Opole, Pologne)
 Ghimbav en Transylvanie (Județ de Brașov, Roumanie)

Weidenbach est aussi le nom d'un village des communes de :
 Kaisersbach
 Heldenstein
 Mackenrode (Thuringe)

Weidenbach est enfin le nom de famille de :
 Dieter Weidenbach, peintre et graphiste
 Georg Weidenbach (1853-1928), architecte allemand
 Helga Weidenbach, peintre plus connue sous le pseudonyme de Helga Ginevra